Cowper ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Alfred Cowper (1819–1893), englischer Erfinder
 Edward Cowper (1790–1852), englischer Erfinder
 Frank Cadogan Cowper (1877–1958), englischer Maler
 Frederick Augustus Grant Cowper (1883–1978), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 Gerry Cowper (* 1958), britische Schauspielerin
 Henry Swainson Cowper (1865–1941), britischer Autor und Sammler
 James Denis Cowper († 1974), britischer Kakteenspezialist
 Leopold Copeland Parker Cowper (1811–1875), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Mary Cowper (Mary, Countess Cowper, geb. Mary Clavering; 1685–1724), englische Hofdame und Tagebuchschreiberin
 Nicola Cowper (* 1967), britische Schauspielerin
 Richard Cowper (1926–2002), britischer Lehrer und Schriftsteller
 Steve Cowper (* 1938), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Alaska

Cowper bezeichnet außerdem
 Cowper-Drüse, siehe Bulbourethraldrüse
 Cowper-Zeichen, klinisches Zeichen
 Winderhitzer im Hochofenbetrieb

Siehe auch:
Thomas Cooper (Bischof) (auch: Couper, Cowper; um 1517–1594), englischer Theologe, Bischof von Winchester, Lexikograph (Thesaurus Linguae Romanae et Britannicae)